Miejscowości w USA:
 Reno – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Washoe
 Reno – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lamar
 Reno – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Parker
 Reno – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Reno (ang. Reno Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Reno (ang. Reno Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Reno (ang. Reno Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Reno (ang. Reno Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Reno (ang. Reno County) – w stanie Kansas
Rzeki:
 Reno – rzeka we Włoszech
Osoby:
 Jean Reno – francuski aktor

Zobacz też 

 Renault